Porkert ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Porkert (1828–1895), böhmischer Hersteller von Klavierrahmen
 Manfred Porkert (1933–2015), deutscher Sinologe und Autor